Il singolare del Warsaw Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2004.

Amélie Mauresmo era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Francesca Schiavone

Venus Williams ha battuto in finale Svetlana Kuznecova 6-1, 6-4.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Amélie Mauresmo (quarti di finale)
  Venus Williams (campionessa)
  Vera Zvonarëva (semifinali)
  Svetlana Kuznecova (finale)

  Paola Suárez (ritiro a causa di un mal di schiena lombare)
  Silvia Farina Elia (quarti di finale)
  Patty Schnyder (secondo turno)
  Anna Smashnova (quarti di finale)
  Francesca Schiavone (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Warsaw Open 2004